Querol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Querol (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Querol (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar